Колбасин — русская фамилия, имеет женскую форму Колбасина.

Известные носители 
 Колбасин, Елисей Яковлевич (1827—1890) — русский писатель, критик, историк литературы.
 Колбасин, Пётр Николаевич (род. 1942) — советский актёр, режиссёр-постановщик, сценарист, преподаватель актерского мастерства, журналист.
 Колбасин, Сергей Григорьевич (1895—1952) — начальник Тульского оружейно-технического училища, генерал-майор инженерно-технической службы.